Georg Stieler ist der Name folgender Personen:

* Georg Stieler (Philosoph) (1884–1959), deutscher Philosoph und Pädagoge 
 Georg Stieler (Politiker) (1886–1955), deutscher Politiker (Zentrum, CDU)